13-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 апреля по 27 сентября 1951 года. Победителем турнира стал московский ЦДСА.

Класс «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Автандил Гогоберидзе («Динамо» (Тб)) — 16 голов в 21 матче.

Матч «Динамо» (Ленинград) — «Крылья Советов» (13 июля 1951) прерван во втором тайме из-за сильнейшего дождя при счете 2:1 в пользу «Крыльев Советов» (В. Соловьев — Смыслов, Барков (автогол)) и переигрывался 18 сентября.

После окончания первенства и выигранных переходных матчей «Спартак» (Тбилиси) был расформирован.

Чемпионская гонка

Класс «Б». Итоговая таблица 

По итогам первенства в переходных играх команда класса «Б» «Спартак» (Ужгород) уступила своё место чемпиону Украинской ССР — ДО (Киев) (0:0 и 2:3). Команды РСФСР также провели переходные матчи: «Красное знамя» (Иваново) — ДО (Свердловск) — 2:3, 0:0. ДО завоевал место в классе «Б». «Красное знамя» также осталось в классе «Б».

Другие переходные матчи команд союзных республик. Победив в переходных матчах победителей первенств своих республик, команды сохранили свой статус команд-мастеров.
 Карело-Финская ССР: «Красная Звезда» (Петрозаводск) — «Динамо» (Петрозаводск) — 3:1, 4:0.
 Эстонская ССР: «Калев» (Таллин) — КБФ (Таллин) — 0:0, 2:0.
 Латвийская ССР: «Даугава» (Рига) — «Красный металлург» (Лиепая) — 0:1, 2:1, 4:1.
 Молдавская ССР: «Буревестник» (Кишинёв) — «Красная звезда» (Тирасполь) — 8:0, 3:2.

Грузинская ССР: Команда «Спартак» (Тбилиси) выиграла переходные игры у команды ДО (Тбилиси), но уже после переходных игр была расформирована. В чемпионате 1952 года в классе «Б» от Грузинской ССР выступал ДО (Тбилиси).
Команда от Киргизии «Трудовые резервы» (Фрунзе) в классе «Б» в сезоне 1952 года не играла.

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона 1951 года, составы команд и комментарии.